Rhadiurgus är ett släkte av tvåvingar. Rhadiurgus ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rovflugor
Rhadiurgus